Пшов може бити:

 Пшов (Пољска), град у Пољској
 Пшов (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република